Коммунистическая лига:

 Коммунистическая лига (Великобритания) — троцкистская организация в Британии в 1932—1937 годах.
 Коммунистическая лига (Франция) — троцкистская организация во Франции в 1930—1934 годах.
 Коммунистическая лига 23 сентября — леворадикальная организация в Мексике в 70-х годах.

См. также 

 Революционная коммунистическая лига
 Союз коммунистов